6 ur Spaja (tudi 1000 km Spaja, 500 km Spaja, 480 km Spaja) je vsakoletna vzdržljivostna avtomobilistična dirka, ki s presledki poteka od leta 1963 v belgijskem mestu Spa in je bila do leta 1990 del Svetovnega prvenstva športnih dirkalnikov, od leta 2012 pa  Svetovnega vzdržljivostnega prvenstva.

Zmagovalci 

 † - Dirko leta 1975 so s 1000 km skrajšali na 750 km zaradi bližajoče se nevihte.

Avtomobilistične dirke
Svetovno prvenstvo športnih dirkalnikov
Športne prireditve v Belgiji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1963